Prinzessin Lillifee steht für:

 Prinzessin Lillifee, Figur einer Kinderbuchreihe von Monika Finsterbusch
 Prinzessin Lillifee (Film), deutscher Zeichentrickfilm (2009) 
 Prinzessin Lillifee (Zeichentrickserie), deutsche Zeichentrickserie (2012)